Adorable Home est un jeu vidéo pour Android et iOS, développé et publié par HyperBeard le 8 janvier 2020.

Système de jeu 
Le jeu permet de créer, concevoir, décorer une maison avec un conjoint ou partenaire. Les chats sont les principaux animaux avec lesquels le joueur peut interagir.

Notes et références

Lien externe 
 

Jeu vidéo sorti en 2020
Jeu Android
Jeu iOS
Jeu vidéo créatif
Jeu vidéo développé au Mexique